wsv – codice ISO 639-3 della lingua wotapuri-katarqalai